Формула Лиуви́лля-Острогра́дского — формула, связывающая определитель Вронского (вронскиа́н) для решений дифференциального уравнения и коэффициенты в этом уравнении.

Пусть есть дифференциальное уравнение вида

тогда  где  — определитель Вронского

Для линейной однородной системы дифференциальных уравнений

 где  — непрерывная квадратная матрица порядка ,
справедлива формула Лиувилля-Остроградского

 где  —
след матрицы

Правило дифференцирования определителя размерности 2 
Производная определителя  по переменной х имеет вид

Правило дифференцирования определителя размерности  
Пусть 

Тогда для производной  верно

(в -м слагаемом продифференцирована -я строка)

Доказательство для уравнения второго порядка 
Пусть в уравнении  функции  непрерывны на , а

 — решения данного уравнения.

Продифференцировав определитель Вронского, получим

Первое слагаемое равно 0, так как этот определитель содержит 2 одинаковые строки. Подставив

во второе слагаемое, получим

Прибавив первую строку, домноженную на q, ко второй, получим

решения линейно независимы, поэтому

 — дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными.

Интегрируя, получим

Доказательство для линейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений 
Пусть вектор-функции  — решения линейной системы ОДУ. Введем матрицу  следующим образом

Тогда .
Воспользуемся тем, что  — решения системы ОДУ, то есть
.

В матричном виде последнее представимо в виде

или вводя производную от матрицы как матрицу из производных каждого элемента

Пусть  — -я строка матрицы . Тогда

Последнее означает, что производная от -й строки матрицы  есть линейная
комбинация всех строк этой матрицы с коэффициентами из -й строки матрицы .
Рассмотрим определитель матрицы , в которой -я строка продифференцирована.
Определитель не изменится, если из -й строки этой матрицы вычесть линейную комбинацию
всех остальных строк.

Пользуясь формулой дифференцирования определителя, получаем

Последнее обыкновенное дифференциальное уравнение имеет решение

Доказательство для линейного дифференциального уравнения произвольного порядка 
Линейное дифференциальное уравнение -го порядка

эквивалентно следующей системе

с матрицей  следующего вида

Вронскианы исходного уравнения и системы совпадают, а след матрицы  равен .
Подстановкой в формулу для системы получаем

Применение формулы Лиувилля-Остроградского 
Пусть известно решение  линейного обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка, т. е. .
Используя формулу Лиувилля-Остроградского, возможно найти линейно независимое от него решение 
той же системы.

Распишем вронскиан:

 поэтому

Так как для линейной независимости  и  достаточно ,
приняв , получим

Пример 
Пусть в уравнении  известно частное решение . Воспользовавшись формулой Лиувилля-Остроградского, получим

Тогда общее решение однородного уравнения

Используемая литература 
 
 

Дифференциальные уравнения